

Топонім 
 Бергара (Вергара) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Гіпускоа.

Прізвище 

 Ане Бергара ( 1987) — іспанський футболіст.
 Гайска Бергара ( 1986) — іспанський футболіст.
 Денні Бергара (1942—2007) — уругвайський футболіст.
 Ігнасіо Бергара (1940—2004) — іспанський футболіст.
 Інякі Бергара ( 1962) — іспанський футболіст.
 Маріо Лудовіко Бергара (1937—2001) — уругвайський футболіст.
 Маркель Бергара ( 1986) — іспанський футболіст баскського походження.
 Федеріко Бергара ( 1971) — уругвайський футболіст.

Див. також 
 Вергара (значення)